Admiral Tegetthoff steht für:
 Wilhelm von Tegetthoff (1827–1871), österreichischer Vizeadmiral und Marinekommandant

 Admiral Tegetthoff (Schiff), österreich-ungarisches Segelforschungsschiff mit Hilfsantrieb
 Admiral Tegetthoff (Schiff, 1987), österreichisches Ausflugsschiff, siehe DDSG Blue Danube #Admiral Tegetthoff